Reddish steht für:
 Cam Reddish (* 1999), US-amerikanischer Basketballspieler
 Vincent Cartledge Reddish (1926–2015), britischer Astronom 
 (2884) Reddish, Asteroid des äußeren Hauptgürtels